Loin de chez nous est le titre de plusieurs oeuvres :

Cinéma 
Loin de chez nous, un film libanais de Wissam Tanios sorti en 2020 (en arabe Nahnou min hounak ; en anglais We are from there).

Télévision 
Loin de chez nous, une série télévisée de Fred Scotlande diffusée à partir du 19 septembre 2016.

Chant militaire
Loin de chez nous, une marche militaire française composée durant la guerre de 1870.

Homonymie de titre